Заречинский сельский округ

Рязанская область 

 Заречинский сельский округ Спасского района

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Заречинский сельский округ Нерчинского района

См. также  

 Зареченский сельский округ